Tz'utujil (volk), een Mayavolk in Guatemala
 Tz'utujil (taal), de taal van dat volk